Il singolare del DFS Classic 1987 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987.

Pam Shriver era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Larisa Neiland, 4–6, 6–2, 6–2.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Pam Shriver (Campionessa)
  Lori McNeil (terzo turno)
  Bettina Bunge (secondo turno)
  Catarina Lindqvist (secondo turno)
  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
  Sylvia Hanika (secondo turno)
  Carling Bassett (quarti di finale)
  Larisa Neiland (finale)

 Etsuko Inoue (semifinali)
 Terry Phelps (primo turno)
 Rosalyn Fairbank (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Catherine Tanvier (secondo turno)
 Jo Durie (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1987